Only One – album zespołu Shinhwa
 Only One – album zespołu U-KISS
 Only One – album BoA
 „Only One” – singel Kanye Westa